Делсон:

 Делсон — город в графстве Руссильон в Квебеке, расположенный в административной области Монтережи.
 Делсон, Брэд (род. 1977) — американский гитарист, один из основателей рок-группы Linkin Park.